__БЕЗКН__

Viverravinae (Виверавинае — „преци цибетки”) је изумрла потпородица плацентални сисара из изумрле породице Viverravidae, која је у периоду од раног палеоцена до средњег еоцен настањивала подручје Сјевернe Америкe и Европе. Ову потпородицу сисара су чинили родови Simpsonictis, Viverravus и Viverriscus. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је виверавини.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација потпородице Viverravinae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Viverravinae.

Временска распрострањенст родова из потпородице Viverravinae унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Viverravidae

Референце